Ämmä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ämmä (klippa), Norra Österbotten, Ylivieska, 
 Ämmä (ö), Norra Österbotten, Brahestad, 

Robotskapade Finlandförgreningar